El término basílica de San Pedro puede referirse a varios edificios religiosos:

La Antigua Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.
La Basílica de San Pedro, en Collesano.
La Basílica de San Pedro, en Riposto.
La Basílica de San Pedro, en Nápoles.
La Basílica de San Pedro, en Pavía.
La Basílica de San Pedro, en Perugia.
La Basílica de San Pedro, en Ceriñola.
 La Basílica de San Pedro, en Aviñón.